Победительница () — американский биографический фильм-драма 2005 года, режиссёр Джейн Андерсон
 Победительница () — американский семейный фильм-драма 2007 года, режиссёр Майкл Дамиан
 Победительница () — таиландский боевик 2009 года, режиссёр Маноп Удомдеч
 Победительница () — американский фантастический боевик 2015 года, режиссёр Дин Голд